Canterbury se poate referi la:

 Canterbury, Kent, vechi oraș în sud-estul Angliei
 Povestirile din Canterbury, colecția de povestiri medievale ale lui Geoffrey Chaucer
 Canterbury, Sydney, suburbie a orașului australian Sydney

Vezi și 
 Catedrala Canterbury , una dintre cele mai faimoase construcții religioase creștine din Anglia